Fixed  () — второй мини-альбом американской индастриал-рок-группы Nine Inch Nails, их шестой официальный релиз по нумерации Halo. Он был выпущен 7 декабря 1992 года на лейблах Nothing, TVT и Interscope; основным продюсером записи выступил фронтмен NIN Трент Резнор. Fixed служит дополнением к вышедшему ранее в 1992 году предыдущего мини-альбома Nine Inch Nails Broken; в записи диска принял участие ряд коллег Резнора по сцене: концертный барабанщик NIN Крис Вренна, группа Coil, Бутч Виг, Джим Тёрлуэлл. После релиза Fixed занял в 1993 году высокие места в канадском и новозеландском хит-парадах; в 1995 году мини-альбом получил платиновую сертификацию Британской ассоциации производителей фонограмм.

Обзор 
Fixed — шестой официальный релиз группы. Диск содержит ремикшированые версии материала альбома Broken. Участие в записи принимали: Бутч Виг, Джим Тёрлуэлл, Питер Кристоферсон, а также участники концертных выступлений Nine Inch Nails Крис Вренна и Джеймс Вулли.

Last (Butch Vig remix) 
Композиция «Throw Me Away» с этого альбома заканчивается фрагментом, взятым из ремикса Бутча Вига на песню «Last». Эта версия «Last», составленная при участии Дюка Эриксона и Стива Маркера, — будущих коллег Вига в составе Garbage, — так и не вошла в финальный трек-лист альбома, поскольку Резнору не понравился ремикс, за исключением концовки. Сам ремикс был доступен в относительно низком качестве (8-бит, 11 кГц, моно) как файл NIN_LAST.AIFF на FTP cyberden.com с 1993 года. Позже композиция исчезла с сайта, но была доступна в пиринговых сетях.

30 ноября 2007 года Трент Резнор загрузил MP3-файл «Last (Butch Vig remix)» более высокого качества (16 бит, 256 кбит/с, стерео) на сайт ремиксов remix.nin.com, где теперь бесплатно доступен для загрузки.

Список композиций

Позиции в чартах и сертификации

Чарты

Сертификации

Примечания

Литература

Ссылки 
 Halo 06 на nincollector.com

Альбомы ремиксов Nine Inch Nails
Мини-альбомы ремиксов
Альбомы, сертифицированные как платиновые Британской ассоциацией производителей фонограмм
Мини-альбомы Interscope Records
Альбомы Island Records
Альбомы, спродюсированные Трентом Резнором
Альбомы ремиксов Interscope Records
Альбомы индастриал-метала
Альбомы TVT Records
Альбомы Nothing Records
Альбомы Atlantic Records